Stati Uniti d'America
 Clarksburg – census-designated place della Contea di Yolo, California
 Clarksburg – census-designated place della Contea di Decatur, Indiana
 Clarksburg – census-designated place della contea di Montgomery, Maryland
 Clarksburg – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Clarksburg – villaggio della contea di Ross, Ohio
 Clarksburg – città della contea di Moniteau, Missouri
 Clarksburg – città della contea di Carroll, Tennessee
 Clarksburg – capoluogo della contea di Harrison, Virginia Occidentale